dawne gminy:
 gmina Wierzbnik – dawna gmina wiejska, powiat iłżecki, gubernia radomska
 gmina Wierzbnik – dawna gmina wiejska, powiat grodkowski, woj. opolskie